Innesto RF – Innesto per obiettivi sviluppato da Canon per le fotocamere mirrorless a pieno formato
 Innesto RF – Innesto per obiettivi sviluppato da Contax/Yashica